Фамилија Креспо има више значења:

 Фамилија Креспо, Ехидо Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Креспо, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Креспо (Ел Маркес), насеље у округу Керетаро у Мексику